Curtiss P-40 — американский самолёт.
 Huawei P40 — китайский телефон.